Виктор Чанов — имя вратарей, сына и отца: Чанов, Виктор Викторович (1959—2017) — советский и украинский футболист.
 Чанов, Виктор Гаврилович (1923—2007) — советский футболист.